Rozgrywki 1945/1946 były 44 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 4 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Veracruz.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1945/1946:

 Monterrey

W sezonie 1946/1947 występowało 15 drużyn -  po ostatnim sezonie wycofało się Monterrey.

Mistrzem Meksyku został zespół C.F. Atlante, który skompletował 42 punkty. Królem strzelców został Meksykanin Adalberto López z 33 bramkami w 28 meczach (1.18 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1946/1947

ATLANTE 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1946/1947
1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej